«The Day» — дебютный альбом южнокорейской рок-группы Day6. Он был выпущен JYP Entertainment 7 сентября 2015 года. В мини-альбоме шесть оригинальных треков.

Треки

Чарты

Продажи

История выпуска

Ссылки 
 http://www.billboard.com/charts/world-albums/2015-09-26

Альбомы Day6
Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы JYP Entertainment